Laz bezeichnet:
 ein südkaukasisches Volk, siehe Lasen

Laz bezeichnet geographisch:
 die französische Gemeinde Laz im Département Finistère
 eine historische Walsersiedlung und Ortsteil der österreichischen Gemeinde Nüziders
 mehrere Orte in Rumänien:
 Laz (Vințu de Jos), Dorf im Kreis Alba
 Laz (Săsciori), Dorf im Kreis Alba
 Laz (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Laz-Firtănuș, Dorf im Kreis Harghita
 Laz-Șoimuș, Dorf im Kreis Harghita

Laz ist der Familienname von:
 Don Laz (1929–1996), US-amerikanischer Stabhochspringer

LAZ („Leichtathletik-Zentrum“) ist Namensbestandteil folgender Sportvereine:
 LAZ Leipzig, Abteilung im Sportverein SC DHfK Leipzig in Leipzig, Sachsen
 LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg, ein Zusammenschluss ehemaliger Startergemeinschaften in Stadt und Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 LAZ Zweibrücken, Sportverein in Zweibrücken, Rheinland-Pfalz

LAZ steht für:
 Landesausbildungszentrum, Landesverbandsausbildungszentren in Österreich
 Laserapplikationszentrum
 Lateinamerika-Zentrum
 Leichtathletikzentrum
 Leistungsabzeichen
 Lesbisches Aktionszentrum Westberlin
 Lwiwskyj awtobusnyj sawod (deutsch etwa: Lemberger Autobuswerk), ein ukrainischer Bushersteller in Lemberg

laz steht für:
 Aribwatsa (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Siehe auch:
 Láz (Begriffsklärung)
 Latz

Abkürzung